AIK Fotboll säsong 1910

1910 - SM
Omgång 1: IFK Uppsala - AIK 3-2

Svenska Serien

AIK:s matcher:
AIK - IFK Göteborg 9-1
AIK - IFK Norrköping 1-0
Väst.Ner. BK - AIK 1-10
Göteborgs FF - AIK 0-1
IFK Eskilstuna - AIK 3-7
AIK - Örgryte IS 0-3
AIK - Vikingarna 2-2
AIK - Göteborgs FF 3-2
AIK - Väst.Ner. BK 4-4
AIK - Vikingarna 6-1
IFK Norrköping - AIK 3-1
IFK Göteborg - AIK 6-4
AIK - IFK Eskilstuna w.o. till AIK
Örgryte IS - AIK 0-0

Källor

1910
Fotbollssäsongen 1910 efter lag
1910 i Sverige